Закајавал има више значења:

 Закајавал (Уехутла де Рејес), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Закајавал (Сан Фелипе Оризатлан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Закајавал (Јавалика), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Закајавал (Зонтекоматлан де Лопез и Фуентес), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику